QMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marina di Massa (Italia)